TCL steht für:
 TCL Corporation, chinesischer Elektronikkonzern
 TCL Communication Technology Holdings Limited, chinesischer Smartphonehersteller (Markenname „Alcatel“)
 TCL Household Appliances Corporation, chinesischer Hersteller von Haushaltsgeräten
 TCL Multimedia Technology Holdings Limited, chinesischer TV-Hersteller
 Tiny Core Linux, minimalistische Linux-Distribution
 Transaction Control Language, Teil einer SQL-Datenbanksprache
 Transports en commun lyonnais, die Verkehrsbetriebe der Stadt Lyon
 Tuscaloosa National Airport (IATA-Code), Flughafen von Tuscaloosa, Tuscaloosa County, Alabama

Tcl steht für:
 Tcl, Programmiersprache

tcl steht für:
 Taman (Myanmar) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Jingpho-Sak-Sprache der Shan in der Sagaing-Region, Myanmar

Siehe auch:
 TCL Chinese Theatre

Abkürzung